Хорхе Анчен (; ) — уругвайский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в 1999 году в «Данубио». После его аренды в 2005—2006 годах в «Архентинос Хуниорс», он вернулся в Уругвай, где подписал контракт с «Белья Виста».

В начале 2008 года он переехал в Швецию, где стал игроком клуба «АИК», но уже в следующем году присоединился в состав аргентинского «Сан-Мартина».

В 2011 году завершил профессиональную карьеру, играя за колумбийский «Депортиво Пасто».

Международная карьера 
Был включен в состав молодёжной сборной Уругвая на чемпионат мира 1999 в Нигерии, где уругвайцы взяли четвёртое место. Дебютировал за национальную сборную Уругвая в 2001 году. В том же году был включен в состав сборной на Кубок Америки 2001 в Колумбии. Всего Анчен сыграл 6 матчей за национальную сборную.

Примечания

Ссылки 
  Статистика
  Профиль на tenfieldigital.com

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Тукуман